Nadler ist ein traditioneller handwerklicher Beruf, siehe Drahtzieher (Beruf). Nadler stellten Nadeln und andere Drahtobjekte her und handelten mit solchen.

Nadler ist der Familienname folgender Personen:
 Charles F. Nadler (Charles ~Fenger~) (* 1929), US-amerikanischer Mediziner und Zoologe
 Erich Nadler (1881–1960), deutscher Schauspieler
 Franz Nadler (1811–1876), österreichischer Mediziner und Politiker
 
 Fritz Nadler (1895–1985), deutscher Admiralarzt
 Gustav Adolf Nadler (1834–1912), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 
 Herbert Nadler (1883–1951), ungarischer Jäger, Landwirt, Zoologe, Direktor des Zoologischen und Botanischen Gartens Budapest, Jagdschriftsteller
 Jerry Nadler (* 1947), amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei
 Jörg Nadler, deutscher Buchdrucker des 16. Jahrhunderts
 Josef Nadler (1884–1963), österreichischer Germanist und Literaturhistoriker
 Josef Nadler (Regierungsbaurat) (1789–1878), Baumeister
 Karl Gottfried Nadler (1809–1849), deutscher Dichter
 Marissa Nadler (* 1981), US-amerikanische Sängerin, Gitarristin und Malerin

 Rudolf Nadler, deutscher Drehbuchautor
 Tilo Nadler (* 1941), deutscher Naturschützer
 Walter Nadler (* 1946), deutscher Politiker, MdL Bayern

Nadler bezeichnet außerdem:
 Nadler Feinkost, deutscher Nahrungsmittelhersteller

Siehe auch:
 Nádler